Грейс Мин (; родилась 6 мая 1994 года в Атланте, США) — американская теннисистка корейского происхождения; победительница шести турниров ITF (пяти — в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2011); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2011); финалистка одиночного турнира Orange Bowl (2010); бывшая четвёртая ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница парного турнира Orange Bowl (2008, в возрастной группе до 16 лет).

Общая информация 
Грейс — одна из двух детей Хебона и Сью Минов; её брата зовут Питер.

Мин-младшая пришла в теннис в 8 лет при поддержки матери, которая активно играет в любительских турнирах. Любимое покрытие американки — грунт; лучший удар — форхенд. Во время матча Грейс предпочитает нагнетать скорость матча, пользуясь силой ударов соперниц.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (5)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди девушек